Golubew (; weibliche Form: Golubewa) oder Holubjew (Transkription aus dem Ukrainischen) ist der Name folgender Personen:

 Alexander Wjatscheslawowitsch Golubew (* 1972), russischer Eisschnellläufer
 Alexei Golubew (* 1999), kasachischer E-Sportler
 Andrei Golubew (* 1987), kasachischer Tennisspieler
 Artjom Walerjewitsch Golubew (* 1999), russischer Fußballspieler
 Daniil Andrejewitsch Golubew (* 2001), russischer Tennisspieler
 Denis Pawlowitsch Golubew (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Fjodorowitsch Golubew-Monatkin (1897–1970), sowjetischer Konteradmiral
 Jekaterina Golubewa (1966–2011), sowjetisch-französische Schauspielerin
 Jelisaweta Sergejewna Golubewa (* 1996), russische Eisschnellläuferin
 Jewgeni Kirillowitsch Golubew (1910–1988), russischer Komponist
 Konstantin Dmitrijewitsch Golubew (1896–1956), sowjetischer General
 Marija Golubeva (* 1973), lettische Politikerin
 Nikolai Borissowitsch Golubew (* 1970), russischer Fußballschiedsrichter 
 Wladimir Wassiljewitsch Golubew (1884–1954), russischer Mathematiker
 Mychajlo Holubjew (* 1970), ukrainischer Schachspieler